Гюнтхардт () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Гюнтхардт, Маркус (род. 1957) — швейцарский теннисист и спортивный чиновник, старший брат Хайнца.
 Гюнтхардт, Хайнц (род. 1959) — швейцарский теннисист и тренер, младший брат Маркуса.